Хроно Наций () — шоссейная однодневная велогонка, проходящая по территории Франции с 1987 года. Является женской версией мужской гонки Хроно Наций.

История 
Гонка была создана в 1987 году через 5 лет после аналогичной мужкой гонки под названием Chrono des Herbiers. Изначально проводилась в рамках национального календаря.

В 2000 году прошла в рамках календаря женского Кубка Франции.

В 2006 году объединилась с ныне несуществующей гонкой Grand Prix des Nations и сменила название на Chrono des Nations.

В 2001 году вошла в Женский мировой шоссейный календарь UCI.

С 2019 года президентом оргкомитета стал журналист . В 2020 году гонка была отменена из-за пандемии COVID-19.

Гонка проводится в формате индивидуальной гонки. Её маршрут проходит в коммуне Лез Эрбье департамента Вандея (регион Пеи-де-ла-Луар). Протяжённость дистанции составляет от 20 до 30 км.

По состоянию на конец 2022 года рекордсменом с шестью победами является француженка Жанни Лонго, между крайними успехами которой прошло 23 года.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Хроно Наций на ProCyclingStats
 Хроно Наций на Cycling Archives
 Хроно Наций на CQranking

 Хроно Наций на Cycle Base
 Хроно Наций на First Cycling

Велогонки среди женщин